BewG bezeichnet zwei Gesetze:
 Bewertungsgesetz
 Lex Koller